1312 Vassar, um asteroide
Vassar (Michigan), uma cidade do Michigan
Vassar College, uma faculdade americana

Desambiguação